Rogowiec (województwo łódzkie) – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kleszczów
 Rogowiec (stacja kolejowa)
 Rogowiec (skała)
 Rogowiec – szczyt w Górach Suchych
 Rogowiec dłoni i stóp – choroba skóry
 zamek Rogowiec

Zobacz też 
 inne znaczenia
 Rogówiec